Peru, dans un grand nombre de langues (allemand, anglais, etc.), est le nom du Pérou. Le nom est orthographié Perú en espagnol (langue officielle du Pérou). Il n'est pas employé en français.

Toponyme

Perú, localité rurale située dans le département de Guatraché, dans la province de La Pampa.

Peru, une localité du comté de LaSalle située dans l'État de l'Illinois ;
 Peru, située dans l'État de l'Indiana ;
 Peru, située dans l'État du Kansas ;
 Peru, située dans l'État du Maine ;
 Peru, située dans l'État du Massachusetts ;
 Peru, située dans l'État du Nebraska ;
 Peru, située dans l'État du New York ;
 Peru, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Peru, située dans l'État du Vermont ;
 Peru, située dans l'État du Wisconsin.

Personnalités 
 Fañch Peru (1940-2023), écrivain français de langue bretonne.

Voir aussi 
 East Peru, ville de l'Iowa aux États-Unis